1. Klasse 1940/41 steht für:
 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1940/41
 1. Klasse Dresden 1940/41
 1. Klasse Halle-Merseburg 1940/41
 1. Klasse Leipzig 1940/41
 1. Klasse Magdeburg-Anhalt 1940/41
 1. Klasse Ostpreußen 1940/41
 1. Klasse Pommern 1940/41
 1. Klasse Thüringen 1940/41